Аројо Сан Антонио има више значења:

 Аројо Сан Антонио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Сан Антонио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику